Le Jil Jadid Azzaba (en ), plus couramment abrégé en JJA, est un club algérien de football fondé en 1961 et basé dans la ville d' Azzaba, dans la wilaya de Skikda.

Histoire 

L'équipe du JJA évolue pendant environ dix saisons en division 2 algérienne, mais sans jamais parvenir à accéder en division 1. La JJA a accédé en D2 en 1993 . En 1996, il parvient à accéder aux huitièmes de finale de la coupe d'Algérie après avoir éliminé le MC Alger lors du tour précédent. Eliminée en  final par USMBel-Abbès 1-3 à Azzaba. Sa meilleure performance reste sa qualification la saison précédente en quart de finale éliminé par ASOChlef aux tirs aux buts.

Actuellement, le club évolue en Régionale 1 de la Ligue de Constantine (D5).

Parcours

Classement en championnat par année 

 1962-63 : D2, Critérium Régional Est Gr.III,  
 1963-64 : D?, 
 1964-65 : D?, 
 1965-66 : D?, 
 1966-67 : D?, 
 1967-68 : D?, 
 1968-69 : D?, 
 1969-70 : D?, 
 1970-71 : D?,    
 1971-72 : D?, 
 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D?, 
 1989-90 : D?, 
 1990-91 : D?, 
 1991-92 : D?, 
 1992-93 : D?, 
 1993-94 : D?, 
 1994-95 : D?, 
 1995-96 : D?, 
 1996-97 : D?, 
 1997-98 : D?, 
 1998-99 : D?, 
 1999-00 : D?, 
 2000-01 : D?, 
 2001-02 : D?, 
 2002-03 : D?, 
 2003-04 : D?, 
 2004-05 : D?, 
 2005-06 : D?, 
 2006-07 : D?, 
 2007-08 : D?, 
 2008-09 : D?, 
 2009-10 : D?, 
 2010-11 : D?,  
 2011-12 : D?, 
 2012-13 : D?, 
 2013-14 : D?, 
 2014-15 : D?, 
 2015-16 : D?, 
 2016-17 : D?, 
 2017-18 : D?, 
 2018-19 : D5, Régional 2 Constantine Gr.A, FG
 2019-20 : Forfait Général

Parcours du JJ Azzaba en coupe d'Algérie

Notes et références 

Club de football en Algérie
Club de football fondé en 1961
Wilaya de Skikda